PALS (військова справа) — система кріплення підсумків драбинного типу ()
 PALS (медицина) — педіатрична розширена підтримка життя ()
 PALS (фізика) — спектроскопія часу життя позитронів до анігіляції ()
 «PALS» — благодійна організація, ймовірно Індія ()
 PALS (генетика) — номенклатура одиниця геномів у HUGO.
 «Pals» — епізод у телевізійному філмі 1996 р. Нед і Стейсі ().

Див. також 
 Палс () — муніципалітет, розташований в Автономній області Каталонія, в Іспанії.
  — прізвище.